El Sombrero peut désigner :

Divertissement

Musique 
 El Sombrero, chanson de l'album A Hum !!! du groupe français Sangria gratuite ;
 El Sombrero de tres picos, titre espagnol du ballet du compositeur espagnol Manuel de Falla, Le Tricorne ;
 El Sombrero de Yarey, opéra du compositeur cubain Ernesto Lecuona.

Théâtre 
 El Sombrero de copa, pièce de théâtre de l'auteur espagnol Vital Aza.

Toponymes

Argentine 
 El Sombrero, localité rurale argentine située dans le département de Paso de Indios, dans la province de Chubut ;
 El Sombrero, localité et gare argentine, située dans le département d'Empedrado, dans la province de Corrientes.

Venezuela 
 El Sombrero, ville et chef-lieu de la municipalité de Julián Mellado dans l'État de Guárico ;
 El Sombrero, une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Julián Mellado dans l'État de Guárico.

Autres 
 El Sombrero, attraction du parc de Six Flags Over Texas au Texas (États-Unis).
 

Homonymie de toponyme